Municipio de Salt Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Salt Creek (condado de Mason, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Salt Creek (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Salt Creek (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Salt Creek (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Salt Creek (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Salt Creek (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Salt Creek (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Salt Creek (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Salt Creek (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Salt Creek (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Salt Creek (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.
 Municipio de Salt Creek (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.
 Municipio de Salt Creek (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.
 Municipio de Salt Creek (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Salt Creek (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.